Sasel ist die Bezeichnung für
 Hamburg-Sasel, ein Stadtteil der Freien und Hansestadt Hamburg im Bezirk Wandsbek 
 Sasel (Rantzau), ein Ortsteil der Gemeinde Rantzau

Siehe auch:
 Šašel
 Saselbek